Закріплення ґрунтів
 Закріплення друкарських фарб
 Закріплення фотографічне